Příjmení Schwarzschild má více nositelů:

 Karl Schwarzschild (1873–1916), německý fyzik a astronom
 Steven Schwarzschild (1924–1989), rabín, filosof, teolog a redaktor
 Martin Schwarzschild (1912–1997), americký fyzik německého původu

Externí odkazy